Нижче наведено список 505 муніципалітетів департаменту Орн.

Орн

Орн